El término Frank Black es el nombre de varias personas:

 Frank Black: Músico estadounidense nacido el 6 de abril de 1965 en Boston, famoso por ser el líder de la banda de Rock Alternativo Pixies, donde fue conocido con el nombre de Black Francis.
 Frank Black el álbum homónimo de Frank Black.
 Frank S. Black: Gobernador de Nueva York del siglo XIX.
 Frank Black: Protagonista de la serie de televisión Millennium interpretado por Lance Henriksen.
 Frank Black, actual bajista de la banda de mathcore y rock experimental The Fall of Troy.